A 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokság C csoportjának mérkőzéseit 2012. június 10-e és 2012. június 18-a között játszották Lengyelország két városában, Gdańskban a PGE Arénában és Poznańban a Stadion Miejskiben. A csoport négy tagja a címvédő Spanyolország, valamint Olaszország, Írország és Horvátország. A csoportot Spanyolország nyerte meg, a második helyen Olaszország jutott tovább.

Helyszínek

Tabella

Mérkőzések

Spanyolország – Olaszország

Írország – Horvátország

Olaszország – Horvátország

Spanyolország – Írország

Horvátország – Spanyolország

Olaszország – Írország

Jegyzetek

Források 

Csoport C